Molekulska formula -{C6H12N2}- se može odnositi na:

 Aceton azin
 DABCO